Попенко — фамилия. Известные носители:

 Попенко, Яков Ильич (1897—1978) — чабан, Герой Социалистического Труда.
 Попенко, Елена Павловна (род. 1938) — советская и российская актриса, Заслуженная артистка России.
 Попенко-Коханый, Никита Романович (1900—1981) — советский живописец, Заслуженный художник УССР. Ветеран Гражданской и Великой Отечественной войн.